Rutherford kan syfta på:

 Rutherford (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Rutherford (enhet) – äldre enhet för radioaktivitet, uppkallad efter Ernest Rutherford
 Rutherford (raketmotor) – en raketmotor utvecklad av Rocket Lab
 Rutherford-spridning – spridining av laddade partiklar av ett litet massivt och laddat spridningscentrum, uppkallad efter Ernest Rutherford
 Rutherfordium – syntetiskt radioaktivt grundämne, atomnummer 104, uppkallad efter Ernest Rutherford

Geografi

Australien 

 Rutherford (del av en befolkad plats), New South Wales, Maitland Municipality,

USA 

 Rutherford, Tennessee, Gibson County, 
 Rutherford, New Jersey, Bergen County, 
 Rutherford, Pennsylvania, Dauphin County, 
 Rutherford, Kalifornien, Napa County, 
 East Rutherford – en ort i New Jersey

Se även
 Rutherford County – flera

Se även
 Rutherfordia – släkte av insekter i familjen pansarsköldlöss
 Rutherfurd – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar